Base58  beschreibt ein Verfahren aus dem Computerbereich zur Kodierung von positiven ganzen Zahlen. Das Alphabet von Base58 ergibt sich aus dem der Base62-Kodierung durch Weglassen der vier Zeichen 0 (Null), O (großes o), I (großes i) und l (kleines L). Gegenüber dem Alphabet der Base64-Kodierung fehlen außerdem die Zeichen + (Plus) und / (Schrägstrich).

Kodierungstabelle 
Das resultierende Alphabet der Länge 58 lautet 123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz, es besteht somit nur aus verwechslungsfreien alpha-numerischen Zeichen.

Der Vorteil von Base58 im Vergleich zu Base62 und Base64 ist, dass eine Verwechslung zwischen ähnlich aussehenden Zeichen (0, O, o; 1, I, l) unabhängig vom verwendeten Schrift-Font ausgeschlossen ist. Außerdem ist wie bei Base62 (und im Gegensatz zu Base64) durch Verwendung von ausschließlich alpha-numerischen Zeichen (ohne + und /) sichergestellt, dass bei Doppelklick die gesamte Base58-Zeichenkette markiert wird und dass bei Verwendung z. B. in E-Mails kein unerwünschter Zeilenumbruch entsteht. Der Nachteil ist eine etwas längere Zeichenfolge als bei einer Base62- oder Base64-Kodierung. Außerdem können zwei Zahlen, die in binärer Darstellung gleich viele Bits enthalten, in Base58-Darstellung unterschiedlich lang sein, weil 58 keine Zweierpotenz ist. Aus diesem Grund können zum Beispiel die Base58-kodierten Bitcoin-Adressen zwischen 25 bzw. 27 und 34 Zeichen lang sein.

Verwendung 
Verwendung findet die Base58-Kodierung typischerweise dort, wo lange Integer-Zahlen in kürzere Zeichenketten umgewandelt werden sollen und eine verwechslungsfreie Erkennung der Adresse sichergestellt sein soll, zum Beispiel bei Flickr-Kurz-URLs oder bei Bitcoin-Adressen.

Weblinks 
 Beispielhafter PHP-Code zur Base58-En- und Dekodierung
 Diskussion zu base58-codierten flickr short photo IDs
 Bitcoin Base58Check encoding
 Einzelschritte zur Berechnung einer Bitcoin-Adresse (letzter Schritt ist die Base58-Enkodierung eines Hex-Wortes)

Einzelnachweise 

Zeichenkodierung
Zahlensystem